Баб:

Религиозные титулы 
Баб (, «ворота», также заимствовано в  и тюркских языках) — в шиизмe и его ветвях титул для человека, обладающего необычайным знанием, восходит к хадису «Город знаний»:

 Баб — титул Сейида Али Мухаммада Ширази, основателя и пророка бабидской религии.
 Баб — титул проповедников ислама у средневековых пародов Востока. В этом варианте, слово, возможно, произошло от «баба́», примерного эквивалента расширенного значения слова «отец» в русском (более старший и мудрый мужчина).
 Баб — духовное звание у шиитов.

Имена 
 Баб, Юлиус (1880—1955) — немецкий театральный критик и драматург, представитель берлинского модернизма.

Топонимы 
 Баб Абдулла — деревня в Сирии, расположена в мухафазе Латакия, в районе Хаффа.
 Баб ас-Сагир — кладбище в Дамаске, непосредственно за одноимёнными воротами, южнее мечети Омейядов.
 Баб Кисан — одни из семи городских ворот Дамаска.
 Баб Тума — одни из семи городских ворот Дамаска и название прилегающего квартала.
 Баб Шарки — одни из семи городских ворот Дамаска.

См. также 
 Эль-Баб — город в Сирии.
  — нефтяное месторождение в ОАЭ.

Примечания

Литература 
 Значения слов Bab . // Энциклопедия ислама.
 BĀB (1) . // Энциклопедия Ираника.